Slovo eso může označovat více věcí nebo subjektů:

 eso (karta) – hrací karta zpravidla s nejvyšší hodnotu
 ESO – Evropa společně – české politické hnutí, založené v roce 2019 Jaromírem Štětinou
 ESO – zkratka pro Evropskou jižní observatoř
 ESO – Edice statečnosti a odvahy vydávaná nakladatelstvím Naše vojsko
 ESO (motocykly) – český výrobce motocyklů
 Eso (pořad) – televizní hitparáda na TV Nova
 Eso nebo Rychlé eso – přezdívka pro lokomotivu 363 –  nejrozšířenější československou elektrickou lokomotivu z let 1990–1993
 ESO (obchod) – síť obchodů se západním zbožím, potravinami a lahůdkami, která fungovala v Československu před pádem komunismu
 Eso (sport) – ve sportu přímý bod z podání, aniž by se soupeř dotkl míče 
 Eso (textový editor) – český textový editor z roku 1990, podobný T602
 eso u fagotu

 v sousloví
 Červené eso – pražský kabaret
 letecké eso – čestné označení stíhacího pilota, který dosáhl 5 a více sestřelů nepřátelských letadel
 tankové eso – čestné označení tankisty, kterému se podařilo zničit alespoň 5 nepřátelských strojů
 ESO 146-5 – skupina obřích eliptických galaxií 
 Eso bar – označení několika barů nebo heren v Česku
 ESO market – síť maloobchodních prodejců potravin, družstvo založené v Česku roku 1998
 ESO travel a.s. –  česká cestovní kancelář

Externí odkazy